est la formule brute de plusieurs isomères.

 porphobilinogène, numéro CAS 
 carbidopa, numéro CAS